est le onzième album de la série de bande dessinée Clifton, scénarisé par Bob de Groot et dessiné par Turk assisté de Walli.

Notes et références

Annexes

Documentation

Lien externe 
 .

Album de Clifton
Album de bande dessinée sorti en 1982